Со́шников — многозначный термин.

География 
 Сошников — село в Бориспольском районе Киевской области Украины.

Фамилия 
 Сошников, Валентин Дмитриевич (род. 1944) — советский и российский телевизионный и театральный режиссёр, тележурналист.
 Сошников, Дмитрий Валерьевич (род. 1974) — компьютерный специалист.
 Сошников, Дмитрий Яковлевич — директор Уфимского витаминного завода.
 Сошников, Никита Дмитриевич (род. 1993) — российский хоккеист.